«Прекрасный принц»:

 Прекрасный принц — архетипичный образ, вымышленный, положительный герой литературного произведения, картины или фильма.
 Прекрасный «принц» — американский комедийный молодёжный фильм 2011 года, созданное кинокомпанией «Walt Disney Pictures», по одноимённой новеле Робин Палмер.